Vida ():
  — венесуэльский общественный телеканал.

Музыка 
Альбомы
  — дебютный альбом аргентинской рок-группы Sui Generis (1972).
  — альбом группы La Mafia (1994).
 Vida — альбом группы Tazenda (2007).
  — альбом пуэрториканского музыканта Драко Розы (2013).
 Vida — альбом пуэрториканского певца Луиса Фонси (2019).

Песни
 «» — песня Рикардо Архоны с альбома Poquita Ropa (2010).
 «» — песня Рики Мартина с альбома One Love, One Rhythm – The 2014 FIFA World Cup Official Album (2014).

См. также 
 Вида (значения)